Giulio Venzi – magistrato e politico italiano
 Vitale Venzi – fondista, saltatore con gli sci e combinatista nordico italiano